Бланжи́-ле-Шато́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Бланжи-ле-Шато. Округ коммуны — Лизьё.

Код INSEE коммуны — 14077.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 686 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 400 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 300 были экономически активными, 100 — неактивными (показатель активности — 75,0 %, в 1999 году было 69,9 %). Из 300 активных жителей работали 274 человека (146 мужчин и 128 женщин), безработных было 26 (12 мужчин и 14 женщин). Среди 100 неактивных 24 человека были учениками или студентами, 46 — пенсионерами, 30 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Бланжи-ле-Шато  

Коммуны департамента Кальвадос